Kurzbüchsenmoos steht für folgende Moosarten:

 Bach-Kurzbüchsenmoos
 Berg-Kurzbüchsenmoos
 Fedriges Kurzbüchsenmoos
 Gemeines Kurzbüchsenmoos
 Glattstieliges Kurzbüchsenmoos
 Kleines Berg-Kurzbüchsenmoos
 Samt-Kurzbüchsenmoos
 Weißes Kurzbüchsenmoos